Le tournoi de tennis de Doha est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2002, classée en catégorie Tier III, se dispute du 11 au .

Monica Seles remporte le simple dames. En finale, elle bat Tamarine Tanasugarn, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Janette Husárová et Arantxa Sánchez Vicario.

Résultats en simple

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Doha
 Saison 2002 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2002
Doha
Sport au Qatar en 2002
Tennis en février 2002